Almási Éva
 Almási Éva (1942) Kossuth-díjas színésznő, a nemzet színésze
 Almási Éva (?) Kazinczy-díjas középiskolai tanár
 Almási Éva (1977) magyar bajnok labdarúgó
Almássy Éva
 Almássy Éva (1955) magyar származású francia író, újságíró
hasonló nevűek
 F. Almási Éva (1955) könyvkiadói szerkesztő

Jegyzetek